Als Reihe 18 werden bzw. wurden bei der SNCB zwei verschiedene Baureihen geführt:
 NMBS/SNCB-Reihe 18 (Alsthom), Baujahre 1973/74
 NMBS/SNCB-Reihe 18 (Siemens), Baujahre 2010–2014